

Astronomia 
Väisälä – cratere sulla superficie della Luna, nell'Oceano delle Tempeste
1573 Väisälä – asteroide della fascia principale del sistema solare
40P/Väisälä – cometa del sistema solare
Cometa Väisälä 2 – cometa del sistema solare

Persone 
Kalle Väisälä – matematico finlandese
Marja Ilmatar Väisälä – astronoma e insegnante finlandese, figlia di Yrjö 
Vilho Väisälä – meteorologo, fisico ed esperantista finlandese
Yrjö Väisälä – astronomo, fisico ed esperantista finlandese